Чемпионат Омана по футболу 2011/2012 — 36-й чемпионат Омана проходит с 25 сентября 2011 года по 19 мая 2012 года.

По итогам прошлого сезона во 2-ю лигу вылетели «Мускат», «Сахам» и «Аль-Наср Салала», занявшие 10-е, 11-е и 12-е места. Лигу пополнили клубы «Фанджа», «Сур» и «Аль-Маснаа».

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Календарь игр

Бомбардиры

Ссылки 
FUTBOL24
Goalzz

Чемпионат Омана по футболу
Оман
2011 год в Омане
Спорт в Омане в 2012 году
Футбол в Азии в 2011 году
Футбол в Азии в 2012 году